El nombre de Justin Robinson puede hacer referencia a: 

Justin Robinson (1987), baloncestista británico;
Justin Robinson (1995), baloncestista estadounidense;
Justin Robinson (1997), baloncestista estadounidense;
Justin Robinson (1968), saxofonista estadounidense;
Justin Robinson (2000), atleta estadounidense;